Šmartno je lahko:

 Šmartno, naselje v občini Brda
 Šmartno, naselje v občini Cerklje na Gorenjskem
 Šmartno na Pohorju, naselje v občini Slovenska Bistrica
 Šmartno ob Dreti, naselje v občini Nazarje
 Šmartno ob Paki, naselje v občini Šmartno ob Paki
 Šmartno pri Litiji, naselje v občini Šmartno pri Litiji
 Šmartno pri Slovenj Gradcu, naselje v občini Slovenj Gradec
 Šmartno v Rožni dolini, naselje v občini Celje
 Šmartno v Tuhinju, naselje v občini Kamnik
 Šmartno pod Šmarno goro, del Ljubljane
 Občina Šmartno ob Paki
 Občina Šmartno pri Litiji

Glej tudi 

 Sveti Martin